6-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила с 13 по 17 декабря 1982 года в Париже, Франция. Было подано 24 заявок для всемирного наследия, из которых добавлены 17 объектов Культурного наследия, 2 Смешанных объектов и 5 Природных объектов. Таким образом, общее число достигло до 135 объектов (97 объектов культурного наследия, 6 и 32 смешанных объектов природного наследия).

Объекты, внесённые в список всемирного наследия

Культурное наследие
 Алжир: Долина Мзаб
 Алжир: Древний город Джемила
 Алжир: Древний город Типаса
 Алжир: Древний город Тимгад
 Бразилия: Исторический центр Олинда
 Гаити: Национальный исторический парк – Цитадель Ла-Ферьер, дворец Сан-Суси и укрепления Рамьер
 Италия: Исторический центр Флоренций
 Йемен: Старый город-крепость Шибам
 Куба: Старая часть Гаваны с укреплениями
 Ливия: Археологические памятники Лептис-Магна
 Ливия: Археологические памятники Кирена
 Ливия: Археологические памятники Сабраты
 Франция: Соляные шахты в городе Сален-ле-Бен в Арк-э-Сенан
 Шри-Ланка: Священный город Анурадхапура
 Шри-Ланка: Древний город Сигирия
 Шри-Ланка: Древний город Полоннарува
 США: Исторический памятник Курганы Кахокии

Смешанные объекты
 Алжир: Плато Тассилин-Адджер
 Австралия: Дикая природа Западной Тасмании (расширена в 1989 году)

Природное наследие
 Австралия: Район острова Лорд-Хау
 Гондурас: Биосферный резерват Рио-Платано(в опасности)
 Кот-д’Ивуар: Национальный парк Таи
 Сейшельские Острова: Атол Альдабра
 Танзания: Охотничий резерват Селус

Расширенные
В 1982 году сайт Гвинеи расширенной части Заповедник расположен в Кот-д'Ивуар:
 Гвинея / Кот-д'Ивуар: Природный резерват Маунт-Нимба

Добавлен в красный список
В 1982 году Старый город Иерусалима и его стены добавлены в красный список, наследие находящиеся под угрозой.

Ссылки
  Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage - World Heritage Committee - Sixth Session - Report